Ла Солана има више значења:

 Ла Солана, Ла Уерта (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Солана (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику